Zacchia ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Antonio Zacchia Rondinini (1787–1845), Kardinal der Römischen Kirche
 Laudivio Zacchia (1565–1637), Kardinal
 Paolo Zacchia (latinisiert: Paulus Zacchias Romanus; 1584–1659), italienischer Mediziner
 Paolo Emilio Zacchia (1554–1605), italienischer Kardinal
 Steve Zacchia (* 1982), Schweizer Autorennfahrer